De Tuinen van Appeltern zijn een Nederlands complex van modeltuinen dat zich sinds 1988 bevindt in de Gelderse plaats Appeltern, nabij Nijmegen en Tiel in het Land van Maas en Waal. Het complex bestaat uit 200 voorbeeldtuinen die deels zijn ontworpen door initiatiefnemer en hovenier Ben van Ooijen en deels door tuinontwerpers, schrijvers van tuinboeken en tuinarchitecten. Het geheel was 15 hectare groot, maar is in de loop van 2013 uitgebreid naar 22 hectare. De tuinen zijn tegen betaling toegankelijk. Voor bezoekers zijn allerlei adviesdiensten in het leven geroepen, mede ten bate van de commerciële partners van het bedrijf.

Geschiedenis
De geschiedenis van De Tuinen van Appeltern begint met de aanleg van een halve hectare aan voorbeeldtuinen bij het hoveniersbedrijf van Ben van Ooijen. Deze bleken ook bezocht te worden door andere belangstellenden en na een aantal jaren werd het hoveniersbedrijf bedrijfsmatig losgekoppeld van Informatietuinen Appeltern. De bedrijfsnaam is Informatietuinen Appeltern B.V. en de tuinen werden oorspronkelijk aangeduid als Informatietuinen Appeltern, maar sinds 2001 wordt voor het publiek de naam De Tuinen van Appeltern gebruikt.

In juli 1998 is een begin gemaakt met de realisatie van architecten- en auteurstuinen en op 1 maart 2000 zijn de eerste geopend. In dat jaar is ook een samenwerkingsverband tot stand gekomen met andere grote bezoekerstuinen, waaronder Hortus Haren, Kasteeltuinen Arcen, Jan Boomkamp Gardens, Botanische Vijvertuinen Ada Hofman en de Rhulenhof Tuinen.

Kenmerken
Door het jaar heen groeien er 1660 verschillende planten in tweehonderd compleet aangelegde modeltuinen. Enkele voorbeelden zijn de balkontuinen, beeldentuinen, loungetuinen, en vijvertuinen. De Tuinen van Appeltern ligt in een landelijk gebied tussen de rivieren de Maas en de Waal, net ten oosten van buurtschap De Tuut en het monumentale stoomgemaal De Tuut. Het complex ligt aan de noordkant van de Nieuwe Wetering, maar is in 2013 uitgebreid naar de zuidoever. Nabij gelegen steden zijn Tiel, Nijmegen en Oss.

Allerlei elementen, zoals accessoires, bestrating en pleisterwerk zijn voorzien van informatie over product en verkopers, zodat de tuin ook fungeert als informatiebron voor bezoekers en als etalage voor leveranciers. Daartoe werkt het bedrijf samen met partners, in de categorieën Algemeen (9), Architect (12), Exposant (116), Hovenier (53), en Kweker (20).

Bezoekers 
Per jaar bezoeken circa 100.000 mensen De Tuinen van Appeltern. De bezoekers, in meerderheid vrouwen, kunnen zich betaald en onbetaald laten adviseren over aanschaf en onderhoud van planten en tuinbenodigdheden en over inrichting van de eigen tuin. Vaste bezoekers kunnen een abonnement aanschaffen.

Externe link 
 De Tuinen van Appeltern

Tuin in Nederland
Tuinen van Appeltern, De